In der Saison 1969/70 gelangen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Lokomotive Leipzig der sofortige Wiederaufstieg in die DDR-Oberliga.

Modus 
Gespielt wurde in 2 Staffeln zu je 16 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und Absteiger ermittelt.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bei den Spielen von Vorwärts Berlin II wirkte jedes Mal der Spieler Laslop unberechtigt mit und bei Hansa II der Spieler Wruck.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 486.900 Zuschauer ( 2.029 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 14.000 BSG Lok Stendal – 1. FC Union Berlin (30. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 BFC Dynamo II – BSG Stahl Eisenhüttenstadt II (14. Sp.)
 100 FC Vorwärts Berlin II – ASG Vorwärts Neubrandenburg (22. Sp.)
 100 BFC Dynamo II – BSG KKW Nord Greifswald (23. Sp.)
 100 BFC Dynamo II – SG Dynamo Schwerin (30. Sp.)
 100 FC Vorwärts Berlin II – BSG Post Neubrandenburg (30. Sp.)
 100 ASG Vorwärts Neubrandenburg – ASG Vorwärts Stralsund (30. Sp.)

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 650.700 Zuschauer ( 2.711 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 30.000 1. FC Lok Leipzig – BSG Wismut Gera (30. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 200 FC Carl Zeiss Jena II – BSG Motor Steinach (4. Sp.)
 200 FC Carl Zeiss Jena II – BSG Chemie Böhlen (20. Sp.)
 200 ASG Vorwärts Leipzig – FC Carl Zeiss Jena II (29. Sp.)

Aufsteiger

Modus 
Sechs Mannschaften aus den 15 Bezirksligen steigen in die DDR-Liga auf. In 3 Gruppen zu je 5 Mannschaften, ermittelten die 15 Bezirksmeister bzw. aufstiegsberechtigten Vereine die Aufsteiger. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe steigen auf. Jede Mannschaft bestritt in ihrer Gruppe zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele.

Staffel A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Staffel B

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Staffel C

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1969/70
 FDGB-Pokal 1969/70

Weblinks 
 rsssf.com

Literatur 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 

1969/70
Fußballsaison 1969/70